Showa kan syfta på:

 Kejsar Showa – namnet på den 124:e kejsaren av Japan efter sin död, se Hirohito
 Shōwa – en period i japansk tideräkning 1926–1989 som inleds med kejsar Hirohitos trontillträde
 Shōwa (Kamakura) – en period i den japanska tideräkningen 1312–1317
 Showa (företag) – ett japanskt företag